Альварес де Толедо — испанская фамилия.
 Альварес де Толедо, Гарсия (ум. 1370) — великий магистр Ордена Сантьяго, 1-й сеньор де Оропеса и 1-й сеньор де Вальдекорнеха.
 Альварес де Толедо, Гуттиэре (1376—1446) — испанский церковный и государственный деятель, епископ Паленсии, архиепископ Валенсии и Толедо, первый сеньор Альба-де-Тормес.
 Альварес де Толедо, Леонора (в замужестве принцесса Тосканская; 1553—1576) — аристократка из рода Альварес де Толедо.
 Альварес де Толедо, Луиса Исабель (1936—2008) — испанская писательница, историк и общественный деятель, трижды грандесса Испании.
 Альварес де Толедо, Педро (1484—1553) — испанский полководец из дома герцогов Альба, вице-король Неаполя.
 Альварес де Толедо, Фернандо (1390—1460) — испанский дворянин, 4-й сеньор Вальдекорнеха и 2-й сеньор Альба-де-Тормес, 1-й граф Альба-де-Тормес.
 См. также 
 Альба, Антонио Альварес де Толедо (1568—1639) — гранд Испании, 5-й герцог Альба, 2-й герцог Уэскар, 6-й маркиз де Кориа, кавалер Ордена Золотого руна.
 Альба, Гарсия Альварес де Толедо (ок. 1424—1488) — испанский аристократ, государственный и военный деятель, 2-й граф Альба-де-Тормес и 1-й герцог Альба.
 Альба, Фадрике Альварес де Толедо (ок. 1460—1531) — испанский аристократ, военный и государственный деятель, 2-й герцог Альба, кабальеро Ордена Золотого руна.
 Альба, Фадрике Альварес де Толедо (1537—1583) — испанский государственный и военный деятель, гранд Испании, 1-й герцог де Уэскар, 4-й герцог Альба и командор Ордена Калатравы.
 Альба, Фернандо Альварес де Толедо (1507—1582) — испанский государственный деятель и военачальник эпохи Контрреформации, 3-й герцог Альба.
 Инфантадо, Педро де Алькантара Альварес де Толедо (1768—1841) — испанский государственный деятель, 13-й герцог дель Инфантадо.
 Мансера, Педро Альварес де Толедо (1585—1654) — испанский дворянин, колониальный чиновник и дипломат. Вице-король Перу с 1639 по 1648 год.